X Games 2023 puede referirse a los siguientes eventos deportivos:

X Games de Invierno Aspen 2023;
X Games Chiba 2023;
X Games California 2023.